

Simmetria – in generale, presenza di alcune ripetizioni nella forma geometrica di un oggetto
Simmetria – in matematica, una trasformazione di un oggetto che ne lascia inalterato l'aspetto
Simmetria – in fisica, proprietà dei fenomeni fisici di ripetersi identici nel tempo e nello spazio
Simmetria – in statistica, proprietà di una distribuzione di probabilità
Simmetria – in ingegneria, proprietà di una struttura resistente
Simmetria – in biologia, caratteristica comune a tutti gli eumetazoi

Pagine correlate
 Asimmetria (disambigua)

Altri progetti